2019 Slovenian FIM Speedway Grand Prix – druga impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 1 czerwca 2019 na stadionie Matije Gubca w Krško.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Matica Ivačiča. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Nick Škorja i Denis Štojs.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Robert Lambert.
 (#45)  Greg Hancock → (#505)  Robert Lambert

Wybór pozycji startowych odbył się 31 maja.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Słowenia
2019
2019 w Słowenii
Gmina Krško